Fritz Fischer (1898-1947), fizyk szwajcarski
 Fritz Fischer (1908-1999), historyk niemiecki
 Fritz Fischer (1912-2003), niemiecki zbrodniarz hitlerowski, lekarz w obozie koncentracyjnym Ravensbrück 
 Fritz Fischer (ur. 1956), biathlonista niemiecki, mistrz olimpijski, zdobywca Pucharu Świata
 Fritz Fischer, niemiecki kolarz